Костюкевич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Костюкевич, Василий Филиппович (1948—2016) — секретарь Мурманского обкома КПСС (1990—1991), министр образования и науки Мурманской области (2008—2013).
 Костюкевич, Дмитрий (род. 1973) — белорусский футболист.
 Костюкевич, Евгений Сергеевич (род. 1989) — белорусский футболист.
 Костюкевич, Николай Григорьевич (род. 1950) — белорусский футбольный тренер.
 Костюкевич, Ольга Алексеевна (род. 1996) — российская волейболистка.
 Костюкевич, Павел Сергеевич (род. 1979) — белорусский писатель и переводчик.
 Костюкевич, Франц Петрович (род. 1963) — советский и белорусский легкоатлет.

Примечания